Kamo kan syfta på:
 4215 Kamo – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Armenien 

 Kamo (ort i Armenien), Sjirak, 
 Gavarr, provinshuvudstad, Gegharkunik,

Japan 

 Kamo distrikt, Gifu, 
 Kamo, Niigata, stad, Niigata prefektur, 
 Kamo, Kyoto – en tidigare stad 

Robotskapade Armenienförgreningar